Млыновецкий сельский совет () — входит в состав
Зборовского района
Тернопольской области
Украины.

Административный центр сельского совета находится в
с. Млыновцы.

История 
 1939 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Млыновцы
 с. Грабковцы
 с. Кудобинцы
 с. Присовцы
 с. Тустоголовы

Примечания